

Cinema 
 The Man Outside – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Independent Moving Pictures Co. of America (IMP)
 The Man Outside – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Essanay
 The Man Outside – film del 1933 diretto da George A. Cooper

Televisione 
 The Man Outside – serie televisiva britannica trasmessa nel 1972
 The Man Outside – episodio della serie televisiva The Baron, regia di Roy Ward Baker (1967)